Шиллер — фамилия немецкого или еврейского происхождения.
 От  — бронзовое радужное свечение
 еврейская фамилия Шиллер может происходить от нотарикона Шлома Йуда Лейб Раппопорт ().

Известные носители 
 Шиллер, Владимир Эммануилович (род. 1950) — советский, казахский и немецкий хоровой дирижёр, музыкальный педагог,
  (1839—1902) — германский историк и педагог.
 Шиллер, Джон (род. 1953) — американский учёный, специалист по биологии ВПЧ и разработке вакцин против него.
 Шиллер, Карл (1911—1994) — министр экономики, министр финансов ФРГ.
  (1807—1874) — немецкий музыковед и искусствовед, автор ряда исторических трудов.
 Шиллер, Леон (1887—1954) — польский театральный режиссёр, критик и теоретик театра, сценарист, композитор.
 Шиллер, Меир (:en:Mayer Schiller; род. 1951) — раввин.
 Шиллер, Натан Ефимович (1923—2019) — советский сценарист.
 
 Шиллер, Роберт Джеймс (род. 1946) — американский учёный-экономист, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.
 Шиллер, Ростислав Ильич (род. 1972) — украинский политик.
 Шиллер, Стефан (1857—1933) — польский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Шиллер, Фердинанд Каннинг Скотт (1864—1937) — английский философ-прагматист.
 Шиллер, Филипп (род. 1960) — старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple.
 Шиллер, Франц Петрович (1898—1955) — советский литературовед.
 Шиллер, Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, философ, историк и драматург.
 Шиллер, Шарлотта (фон Ленгефельд; 1766—1826) — супруга Фридриха Шиллера.
 Шиллер, Штефани (род. 1986) — немецкая гребчиха.
 Шиллер, Юлиус (1580—1627) — немецкий юрист, астроном-любитель.
 Шиллер, Юрий Андреевич (1942—2019) — советский и российский кинорежиссёр-документалист.

Другое 
 Schiller — псевдоним исполнителя и композитора Кристофера фон Дейлена.
 Шиллер — вариант розового вина.

См. также 
 Индекс Кейса-Шиллера — индекс цен на жилье по 20-ти крупнейшим городам США, рассчитываемый по методике Карла Кейса (Karl Case) и Боба Шиллера.
 Шилер
 Шеллер

Примечания